Peña de los Parra – peña folklorica ed etichetta discografica cilena fondata dai figli della cantautrice Violeta Parra, Isabel e Ángel.
 La peña de los Parra – album split dei musicisti Isabel y Ángel Parra, Patricio Manns e Rolando Alarcón del 1965.
 La peña de los Parra vol. II – album di Isabel y Ángel Parra del 1968.
 La peña de los Parra vol. I – compilation dal vivo del 1969.
 La peña de los Parra – raccolta del duo Isabel y Ángel Parra del 1971.